Çıldır (district), een district van de Turkse provincie Ardahan
Çıldır (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing